Il Kisei 2000 è stata la 24ª edizione del torneo goistico giapponese Kisei.

Torneo preliminare

Tabellone

Finale degli sfidanti

Finale

Kisei